Guerra nas Estrelas — a saga cinematográfica de George Lucas
 Star Wars Episódio IV: Uma Nova Esperança — o primeiro filme lançado da série
 Iniciativa Estratégica de Defesa — programa militar estadunidense apelidado de "Guerra nas estrelas"

Estrelas
Desambiguações de cinema